Вранско може да се отнася за:
 Вранско (област) в Поморавието
 Вранско (село) в община Крумовград
 Вранско (област Шумен)